Jazz eller Jazzen kan avse:

 Jazz – en musikgenre
 Jazz (kortspel) – ett kortspel
 Jazz (äpple) – en äppelsort
 Jazz (musikalbum) – ett musikalbum av gitarristen Ry Cooder
 Jazz (musikalbum) – ett musikalbum av rockgruppen Queen
 Jazzen (musikalbum) – Nina Ramsby & Martin Hederos andra studioalbum från 2006
 Jazzens Museum – ett museum i Strömsholm